Chastity Dotson é um atriz americana conhecida pela personagem Nish Sweeney na série de televisão Veronica Mars.

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos